Los Hermanos (en français les frères) est un groupe de techno de Détroit composé à sa création en 2002 de DJ Rolando, Gerald Mitchell, Dan Caballero et Santiago Salazar. Los Hermanos est également le nom du label, distribué par Submerge Distribution, sur lequel sont parus les premières productions du groupe.
Après le départ de DJ Rolando en 2005, les productions de Los Hermanos sont aujourd'hui presque exclusivement le fait du seul Gerald Mitchell, à l'image de l'album Traditions & Concepts paru au Japon le .

Discographie du label Los Hermanos
LH-1 - Los Hermanos - Birth Of 3000 	(12")
LH-2 - Los Hermanos - Quetzal / Tescat 	(12")
LH-3 - Los Hermanos - Tres EP 	(12", EP)
LH-4 - Los Hermanos - Influence EP 	(12", EP)
LH-5 - Gerald Mitchell - Resurrection EP 	(12", EP)
LH7-4 - Los Hermanos - My Mother's Guitarra / Guidance 	(7")
LH7-5 - Gerald Mitchell - Resurrection 	(7")
LH7-6 - Santiago Salazar / DJ Dex - Tzolkin / Kawak 	(7")

Discographie du groupe Los Hermanos sur d'autres labels
On Another Level (Album) Soundscape Japan, 2004 / Submerge Recordings, 2005
Return Of The Dragons (12") Underground Resistance, 2004
Submerge Live In Japan (DVD) Soundscape Japan, 2006
Traditions & Concepts (Album) Soundscape Japan, 2007 / Submerge Recordings, 2008

Voir aussi 

Los Hermanos, un groupe de rock alternatif brésilien.

Liens externes
Site officiel
Page du groupe sur discogs
page du label sur discogs

Techno de Détroit
Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Label de musique électronique indépendant
Groupe américain de musique électronique
Groupe de techno